Escher peut désigner :
 Alfred Escher (1819-1882), industriel et homme politique suisse ;
 Arnold Escher von der Linth (1807-1872), géologue suisse, fils de Hans Conrad Escher von der Linth ;
 Berend George Escher (1885-1967), géologue néerlandais ;
 Celina Escher, réalisatrice suisse et salvadorienne ;
 Christof Escher (né en 1947), violoncelliste et chef d’orchestre suisse ;
 Gitta Escher (1957-), gymnaste artistique allemande ;
 Hans Caspar Escher (1775-1859), entrepreneur, architecte et homme politique suisse ;
 Hans Conrad Escher von der Linth (1767-1823), homme politique suisse, père de Arnold Escher von der Linth ;
 Heinrich Escher (1626-1710), homme politique suisse ;
 Josef Escher (1885-1954), homme politique suisse ;
 Maurits Cornelis Escher (1898-1972), artiste néerlandais ;
 Rudolf Escher (1912-1980), compositeur néerlandais.